Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Alincourt » :

Infanterie 
 Le régiment d'Alincourt

Cavalerie 
 Le régiment d'Alincourt cavalerie

Homonymie d'unités militaires